

Musica 
 Radian – gruppo musicale austriaco
 Radian – extended play di Ana Free del 2010

Veicoli 
 Yamaha YX600 Radian – moto fabbricata in serie dalla Yamaha Motor